2 cieki w Polsce
 Bażantarka – struga, dopływ Białej
 Bażantarka – struga, dopływ Radomki

Przypisy